Eurofighter Typhoon - gevechtsvliegtuig
Euro-Fighter - type achtbaan